Paralomis är ett släkte av kräftdjur. Paralomis ingår i familjen trollkrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollkrabbor
Paralomis